

Inne 

 Messier 12 – gromada kulista

Transport 

 Motorway M12 – autostrada w Wielkiej Brytanii
 Autostrada M12 (Węgry) – autostrada na Węgrzech
 Magistrala M12 – droga magistralna na Białorusi

Wojsko 

 M12 GMC – amerykańskie działo samobieżne
 M12 Rocket Launcher – amerykańska wyrzutnia pocisków rakietowych